Дассо «Мираж» F2 () — прототип французского двухместного ударного истребителя разработки французской компании Дассо Авиасьон. Было построено несколько экземпляров для испытаний, серийное производство начато не было.

История 

В начале 60-х годов французские военно-воздушные силы работали над концепцией многофункционального самолета, способного как совершать длительный полет на малых высотах, так и осуществлять перехват целей на сверхзвуковых скоростях. Также предполагалось, что самолет должен обладать способностью влетать с коротких взлетно-посадочных полос и совершать на них посадку. По техническому заданию посадочная скорость была ограничена 260 км/ч. Подобные самолеты разрабатывали тогда все ведущие авиационные державы. Наиболее известными из реализованных являются советский многофункциональный истребитель МиГ-23 и американский бомбардировщик F-111.

Работы по созданию нового самолета начались в начале 60-х. Конструкторская группа под руководством Жана-Жака Самина приняла решение отказаться от традиционной для Дассо дельтавидной конструкции крыла. Несмотря на то, что задачу снижения посадочной и взлетной скорости самолета можно решать по-разному, было принято решение о создании самолета с крылом изменяемой стреловидности, аналогичному по конструкции опытному Mirage G. За основу нового самолета была взята конструкция Mirage III. Обозначение Mirage III F2 самолет получил позже. Буквенно-цифровое переобозначение понадобилось потому, что параллельно шла разработка Mirage III F1 и Mirage III F3.

Первый полет прототипа модификации F2 состоялся 12 июня 1966 года. Самолет был оснащен двигателем TF30 производства американской компании Pratt & Whitney. По результатам в конструкцию был внесен ряд изменений. Основным стала замена двигателя на SNECMA TF306 французского производства. Двигатель являлся лицензионной копией американского двигателя с таким же индексом.

В 1965 году Дассо представил французским ВВС 3 двухместных самолета, для проведения испытаний.

Тактико-технические характеристики 
Приведены по данным Illustrated Encyclopedia of Aircraft
 Экипаж: 2 человека
 Длина: 17,60 м
 Размах крыла: 10,50 м
 Высота: 5,80 м
 Масса пустого: 9500 кг
 Максимальная взлётная масса: 18000 кг
 Двигатель: 1 × ТРД Pratt & Whitney TF30
 Максимальная скорость на высоте: 2333 км/ч (M=2,2)
 Практический потолок: 20000 м

Похожие разработки

Dassault Mirage III
Dassault Mirage F1
Dassault Mirage G

Примечания

Литература 

 

Самолёты Dassault Aviation
Истребители Франции
Реактивные истребители
Предсерийные самолёты и прототипы
Однодвигательные реактивные самолёты